Miejscowości w USA:
 Screven – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Wayne
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Screven (ang. Screven County) – w stanie Georgia